Embankment, termine inglese per indicare "argine", "rilevato" o "terrapieno", può riferirsi a:

 Londra
 Thames Embankment – lungofiume sulla riva nord del Tamigi, composto da 
 Victoria Embankment
 Chelsea Embankment
 Albert Embankment – lungofiume sulla riva sud del Tamigi
 Embankment – stazione della metropolitana di Londra